Хенкок има више значења:
 Округ Хенкок (Џорџија)
 Округ Хенкок (Ајова)
 Округ Хенкок (Западна Вирџинија)
 Округ Хенкок (Илиноис)
 Округ Хенкок (Индијана)
 Округ Хенкок (Кентаки)
 Округ Хенкок (Мејн)
 Округ Хенкок (Мисисипи)
 Округ Хенкок (Охајо)
 Округ Хенкок (Тенеси)
 Хенкок (Њу Хемпшир)
 Хенкок (Мичиген)
 Хенкок (Њујорк)
 Хенкок (Висконсин)
 Хенкок (Мериленд)
 Хенкок (Минесота)